Соренсен () — прізвище данського походження. Відомі носії:

 Віллі Сьоренсен (дан. Villy Sørensen; 1929—2001) — данський письменник, перекладач, філософ.
 Інге Соренсен (1924—2011) — данська плавчиня, бронзова медалістка Олімпійських ігор 1936 року.
 Ніккі Соренсен (нар. 1975) — данська велогонщиця, триразовий чемпіон Данії.
 Сьорен Пітер Лауріц Сьоренсен (1868—1939) — данський біохімік, засновник сучасної рН-метрії.
 Томас Соренсен (нар. 1976) — колишній данський футболіст, воротар.
 Фредерік Соренсен (нар. 1992) — данський футболіст, захисник.
 Ян Соренсен (нар. 1955) — колишній данський футболіст, нападник «Брюгге» та кількох голландських клубів.